

Cinema 
È una pazzia (It's the Rage, conosciuto anche come All the Rage) – film del 1997 di James D. Stern

Letteratura 
All the Rage – romanzo di F. Paul Wilson del 2000

Musica 
All the Rage – album dei General Public del 1994
All the Rage – EP di Cary Brothers del 2005
All the Rage – brano musicale contenuto nell'album dei Funeral for a Friend del 2005  Hours
All the Rage – album dei Blood on the Dance Floor del 2011